Aenigma peut désigner :
 Aenigma Koch, 1846, un genre d'insectes de la famille des Carabidae ;
 Aenigma, un film italo-yougoslave réalisé par Lucio Fulci, sorti en 1987.